Волосатов — русская фамилия. 

Известные носители:

Волосатовы — дворянский род.

 Волосатов, Анатолий Анисимович (1924—2012) — полный кавалер ордена Славы.
 Волосатов, Борис Михайлович (1908—1980) — инженер, контр-адмирал.
 Волосатов, Виктор Александрович (1925—1992) — Герой Советского Союза.
 Волосатов, Георгий Павлович — конструктор оружия, Герой Социалистического Труда.
 Волосатов, Евгений Михайлович — генерал-лейтенант
 Волосатов, Иван Кириллович (1902—1945) — Герой Советского Союза.
 Волосатов, Михаил Васильевич (1893—1923) — краснознамёнец.

См. также 
 Волосевич